Scalo Ferroviario ima više značenja:
 Scalo Ferroviario, Campobasso
 Scalo Ferroviario, Caserta
 Scalo Ferroviario, Catanzaro
 Scalo Ferroviario, Cosenza
 Scalo Ferroviario, Isernia
 Scalo Ferroviario, L'Aquila
 Scalo Ferroviario, Palermo
 Scalo Ferroviario, Roma
 Scalo Ferroviario, Salerno